Erdapfel steht für:

 Kartoffel – Bezeichnung im Süden Deutschlands sowie in Österreich und der Schweiz
 Topinambur – Pflanze aus der Familie der Korbblütengewächse
 Martin Behaims Erdapfel – ein Globus von 1492/93

Siehe auch: